Джулиа́нна Маргу́лис (; род. , , Нью-Йорк, США) — американская актриса и продюсер. Наиболее известна по ролям Кэрол Хэтэуэй в медицинской драме NBC «Скорая помощь» (1994—2000, 2009) и Алисии Флоррик в телесериале «Хорошая жена» (2009—2016).

Обладательница трёх прайм-тайм премий «Эмми», «Золотого глобуса», премии Ассоциации телевизионных критиков, а также восьми премий Гильдии киноактёров США (второе место по количеству наград среди женщин после Джулии Луи-Дрейфус). В 2015 году она была включена в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «TIME». Маргулис также была удостоена именной звезды на «Аллее славы».

Биография 
Она была младшей из трёх дочерей в семье Франчески Маргулис, балерины и учительницы хореографии, и Пола Маргулиса, автора рекламных текстов. Будучи ребёнком, будущая актриса вместе с семьёй кочевала с места на место, проживая то во Франции, то в США, то в Англии. Её родители были детьми еврейских иммигрантов из Восточной Европы.

В своё время Джулианна училась в школе Green Meadow Waldorf School, а потом поступила в высшую школу High Mowing School. Ещё через некоторое время она стала студенткой колледжа Sarah Lawrence College, по окончании которого была удостоена степени бакалавра в области гуманитарных наук. Именно в этом учебном заведении будущая актриса часто принимала участие в студенческих спектаклях.

После завершения учёбы в колледже Джулианна поступила в нью-йоркскую студию The Acting Studio, где познавала тонкости актёрского мастерства.

Впервые снялась в кино в фильме «Во имя справедливости», в котором играла проститутку. В 1994 году начинающая актриса прошла кастинг и стала сниматься в популярном телевизионном сериале «Скорая помощь».

В 2000 году актриса покинула сериал «Скорая помощь» и стала периодически играть в театре, а также снималась в незначительных эпизодах в других телевизионных фильмах.

В 2009 году сыграла одну из главных ролей в фильме «Сити-Айленд».

С 2009 по 2016 год она играла главную роль в сериале «Хорошая жена», за который она дважды удостаивалась премии «Эмми» в номинации «Лучшая драматическая актриса».

В мае 2015 года Джулианне Маргулис на «Аллее славы» Голливуда была открыта звезда. Она стала 2550-м человеком на знаменитом бульваре Лос-Анджелеса.

Личная жизнь 
10 ноября 2007 года Маргулис вышла замуж за адвоката Кита Либертала, сына Кеннета Либертала. У супругов есть сын — Киран Линдсей Либертал (род. 17 января 2008). Они живут на Манхэттене, Нью-Йорк.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактрисы США